18 де Марзо има више значења:

 18 де Марзо, Гранха (Пабељон де Артеага), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 18 де Марзо, Ел Топе (Куерамаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 18 де Марзо (Пуебла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 18 де Марзо, Б-14 ентре Сур 86 и Сур 86.6 (Ваље Ермосо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 18 де Марзо, Б-16 ентре Сур 87 и Сур 88 (Ваље Ермосо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 18 де Марзо, Б-16 ентре Сур 95 и Сур 96 (Ваље Ермосо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 18 де Марзо, Бреча 10 ентре Сур 76 и Сур 82 (Ваље Ермосо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 18 де Марзо, Бреча 10 ентре Сур 82 и Сур 88 (Ваље Ермосо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 18 де Марзо, Бреча 12 ентре Сур 73 и Сур 82 (Ваље Ермосо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 18 де Марзо, Бреча 120 ентре Сур 92 и Сур 93 (Ваље Ермосо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 18 де Марзо, Бреча 120 ентре Сур 96 и Сур 100 (Ваље Ермосо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 18 де Марзо, Бреча 14 ентре Километро 82.6 и 83.9 (Ваље Ермосо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 18 де Марзо, Бреча 14 ентре Километро 85 и 85.6 (Ваље Ермосо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 18 де Марзо, Бреча 14 ентре Километро 90.3 и 91 (Ваље Ермосо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 18 де Марзо, Бреча 14 ентре Километро 91.5 и 92.4 (Ваље Ермосо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 18 де Марзо, Бреча 14 ентре Километро 96.5 и 97 (Ваље Ермосо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 18 де Марзо, Бреча 14 ентре Сур 73 и Сур 81.5 (Ваље Ермосо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 18 де Марзо, Бреча 14 ентре Сур 94 и Сур 97 (Ваље Ермосо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 18 де Марзо, Бреча 14 кон Километро 89 (Ваље Ермосо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 18 де Марзо, Бреча 16 ентре Километро 94.5 и 95 (Ваље Ермосо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 18 де Марзо, Бреча 16 ентре Километро 96 и 97 (Ваље Ермосо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 18 де Марзо, Бреча 16 ентре Километро 97 и 98 (Ваље Ермосо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 18 де Марзо, Бреча 16 кон Километро 100 (Ваље Ермосо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 18 де Марзо, Бреча 16 кон Километро 90 (Ваље Ермосо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 18 де Марзо, Бреча 16 кон Километро 92 (Ваље Ермосо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 18 де Марзо, Бреча 16 кон Километро 93.5 (Ваље Ермосо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 18 де Марзо, Бреча 16 кон Километро 93.9 (Ваље Ермосо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 18 де Марзо, Бреча 16 кон Километро 98 (Ваље Ермосо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 18 де Марзо, Бреча 16 кон Километро 99 (Ваље Ермосо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 18 де Марзо, Бреча 17 кон Километро 81.75 (Ваље Ермосо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 18 де Марзо, Бреча 17 кон Километро 90 (Ваље Ермосо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 18 де Марзо, Бреча 18 ентре 90.5 а 91.2 (Ваље Ермосо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 18 де Марзо, Бреча 18 ентре Сур 73 и Сур 80.5 (Ваље Ермосо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 18 де Марзо, Бреча 18 кон Километро 89 (Ваље Ермосо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 18 де Марзо, Ел Ногалито (Ваље Ермосо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику